Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2005 года прошёл 10—12 февраля в Волгограде в манеже ВГАФКа. Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат Европы в помещении, прошедший 4—6 марта в Мадриде, столице Испании. На протяжении 3 дней было разыграно 28 комплектов медалей.

Зимой 2005 года также были проведены чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 28—29 января — чемпионат России по 6-часовому бегу в помещении (Москва)
 5—6 февраля — чемпионат России по многоборьям в помещении (Краснодар)

Соревнования 
Зимний сезон 2005 года знаменовал начало нового олимпийского цикла, в связи с чем ряд лидеров его пропускали в восстановительных целях. Этим можно объяснить не самые высокие результаты чемпионата России в помещении — 2005.

Упорная борьба развернулась на дистанции 400 метров среди женщин. Лишь 1 сотая секунды отделила победительницу, Светлану Поспелову, от серебряного призёра, Ирины Росихиной — 51,57 против 51,58.

Очередной великолепный результат показала Лариса Чжао, уже имевшая в сезоне время 1.57,53 в беге на 800 метров (лучшее в мире). На чемпионате России она подтвердила свой класс, «выбежав» из 2 минут (1.59,76) и не оставив соперницам шансов на успех.

Высшее мировое достижение среди молодёжи (до 23 лет) установила в стипль-чезе Марина Иванова, ставшая серебряным призёром соревнований — 9.35,33. Чемпионка в этой дисциплине, Любовь Иванова, показала 2-е время в мире за всю историю её проведения — 9.27,57. Своему же рекорду, установленному в прошлом 2004 году, она уступила порядка 6 секунд.

В секторе для прыжка с шестом у женщин выступали всего 4 спортсменки, при этом одна из них не справилась с начальной высотой. Чемпионкой с невысоким результатом 4,30 м стала Юлия Голубчикова. В то же самое время, одновременно с чемпионатом России, в Донецке на соревнованиях «Звёзды шеста» Елена Исинбаева, освобождённая от отбора в Волгограде, установила новый мировой рекорд, взяв планку на высоте 4,87 м.

В 2005 году в последний раз в программу официальных международных зимних стартов был включён бег на 200 метров. Начиная с 2006 года звания чемпионов мира и Европы в помещении на этой дистанции не разыгрывались. В программе чемпионатов России в помещении дистанция сохранилась, но больше не носила статус отборочной в национальную сборную.

Медалисты

Мужчины

Женщины 

 14 июля 2005 года ИААФ в своём ежемесячном информационном письме сообщила о дисквалификации пяти российских легкоатлетов, среди которых оказались бегуньи на короткие дистанции Елена Миронова и Дарья Сафонова. В их допинг-пробах, взятых на чемпионате России в помещении в Волгограде, были обнаружены следы употребления запрещённых препаратов. Решением Антидопинговой комиссии обе спортсменки были отстранены от участия в соревнованиях сроком на 2 года. Результат сборной Челябинской области (Елена Яковлева, Дарья Сафонова, Евгения Попандопуло, Елена Миронова), за которую они обе выступали в эстафете 4×200 метров — 3-е место с результатом 1.38,91 — в соответствии с правилами был аннулирован.

Чемпионат России по 6-часовому бегу 
Чемпионат России по 6-часовому бегу в помещении прошёл 28—29 января в Москве в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Крылатское». Соревнования прошли в рамках V сверхмарафона «Ночь Москвы». На старт вышли 48 легкоатлетов (36 мужчин и 12 женщин) из 16 регионов страны.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 5—6 февраля 2005 года в Краснодаре в обновлённом манеже КГУФКСиТ. В соревнованиях мужчин весь пьедестал был занят спортсменами молодёжной категории — в возрасте до 23 лет.

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в чемпионате Европы 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате Европы в помещении в Мадриде вошли:

Мужчины

60 м: Андрей Епишин, Александр Смирнов.
400 м: Дмитрий Форшев.
Эстафета 4х400 м: Дмитрий Форшев, Александр Борщенко, Александр Усов, Владислав Фролов, Андрей Полукеев.
800 м: Дмитрий Богданов.
1500 м: Вячеслав Шабунин, Станислав Хухаркин, Дмитрий Онуфриенко.
3000 м: Павел Наумов, Павел Шаповалов, Сергей Иванов.
60 м с барьерами: Игорь Перемота.
Прыжок в высоту: Ярослав Рыбаков — имел освобождение от отбора, Павел Фоменко, Андрей Терёшин.
Прыжок с шестом: Игорь Павлов — имел освобождение от отбора, Артём Купцов, Павел Герасимов.
Прыжок в длину: Виталий Шкурлатов, Дмитрий Сапинский.
Тройной прыжок: Игорь Спасовходский, Александр Петренко, Александр Сергеев.
Толкание ядра: Иван Юшков, Павел Софьин.
Семиборье: Александр Погорелов — имел освобождение от отбора, Алексей Дроздов.

Женщины

60 м: Екатерина Григорьева, Мария Боликова, Лариса Круглова.
200 м: Юлия Гущина, Екатерина Кондратьева.
400 м: Светлана Поспелова, Ирина Росихина.
Эстафета 4х400 м: Светлана Поспелова, Ирина Росихина, Юлия Печёнкина, Ольга Зайцева, Татьяна Левина.
800 м: Лариса Чжао, Ирина Вашенцева, Наталья Цыганова.
1500 м: Оксана Зброжек, Юлия Чиженко, Анна Альминова.
3000 м: Лилия Шобухова, Елена Каналес.
60 м с барьерами: Ирина Шевченко — имела освобождение от отбора.
Прыжок в высоту: Анна Чичерова, Татьяна Кивимяги, Екатерина Александрова.
Прыжок с шестом: Елена Исинбаева, Татьяна Полнова, Наталья Белинская — имели освобождение от отбора.
Прыжок в длину: Ирина Мельникова, Анастасия Ильина, Людмила Колчанова.
Тройной прыжок: Виктория Гурова, Елена Олейникова, Оксана Рогова.
Толкание ядра: Ольга Рябинкина, Оксана Чибисова, Ольга Иванова.
Пятиборье: Татьяна Гордеева.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2005

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 2005 года
Чемпионаты России в 2005 году
Спортивные соревнования в Волгограде
2005 год в лёгкой атлетике
2005 год в Волгоградской области